Alter steht für:

 Alter, Lebensabschnitt zwischen dem mittleren Erwachsenenalter und dem Tod
 Lebensalter, bisherige Dauer des Lebens einer Person
 Alter, geologische Einheit in der Unterteilung der Erdgeschichte, siehe Stufe (Geologie)
 Alter (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Nordhemisphäre der Mondrückseite
 Alter, Fahrzeugmarke des ehemaligen US-amerikanischen Herstellers Alter Motor Car Company
 Alter, Geländewagen des portugiesischen Herstellers União Metalo-Mecânica

 Alter do Chão,  Kleinstadt und Kreis in Portugal

Alter ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Alter (1876–1933), deutscher Politiker, Stadtschultheiß von Böckingen
 André Alter (* 1973), deutscher Fußballtorwart
 Ariane Alter (* 1986), deutsche Moderatorin und Redakteurin
 Avraham Mordechai Alter (1866–1948), polnischer Rabbiner
 Bernhard Maria Alter (* 1946), polnischer Ordensgeistlicher und Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem
 Chester M. Alter (1906–2006), US-amerikanischer Wissenschaftler und Pädagoge
 Daniel Alter (* 1959), deutscher Rabbiner
 Dinsmore Alter (1888–1968), US-amerikanischer Astronom und Meteorologe
 Elisabeth Alter (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Franciszek Alter (1889–1945), polnischer Brigadegeneral
 Franz Karl Alter (1749–1804), österreichischer Linguist
 Gereon Alter (* 1967), deutscher römisch-katholischer Priester
 Gini Alter (* 1950), US-amerikanische Malerin
 Harvey J. Alter (* 1935), US-amerikanischer Virologe und Transfusionsmediziner
 Hobart Alter (1933–2014), US-amerikanischer Surfbretthersteller und Yachtkonstrukteur
 Israel Alter (1901–1979), österreichisch-amerikanischer Kantor
 Jisrael Alter (1895–1977), israelischer Rabbiner
 Jitzchak Meir Alter (um 1798–1866), chassidischer Zaddik in Polen
 Josef Alter (1785–1847), Schweizer Politiker
 Karl Joseph Alter (1885–1977), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Cincinnati
 Louis Alter (1902–1980), US-amerikanischer Liedtexter und Komponist
 Markkus Alter (* 2002), estnischer Skispringer
 Moshe Jacob Alter (1862–1923), US-amerikanischer Lyriker, siehe Morris Rosenfeld
 Myriam Alter (* 1945), belgische Jazzmusikerin
 Peter Alter (* 1940), deutscher Historiker
 Pinchas Menachem Alter (Pne Menachem, Admor von Gur; 1926–1996), polnischer orthodoxer Rabbiner
 Robert Alter (* 1935), amerikanischer Hebraist und Literaturwissenschaftler
 Rudolf Alter von Waltrecht (1839–1917), österreichischer Jurist und Politiker
 Sandra Alter (* 1972), deutsche Fußballspielerin
 Tom Alter (1950–2017), indischer Schauspieler

Siehe auch:

 altern (biologischer Prozess)
 Alte (Begriffsklärung)
 Der Alte (Begriffsklärung)
 Alten (Begriffsklärung)
 Ältester (Stellung einer Person)
 Alterung (Begriffsklärung)
 Altersbestimmung (Begriffsklärung)
 Alder